BBQ steht für:
 Barbecue
 Beggars Banquet Records, britisches Plattenlabel
 Barbuda Codrington Airport (IATA-Code), Flughafen von Codrington (Barbuda), Insel Barbuda, Inselstaat Antigua und Barbuda

BBQ ist der Künstlername von:
 Betty BBQ, deutscher Travestiekünstler und Dragqueen

bbq steht für:
 Bamali (ISO-639-3-Code), Graslandsprache in der Kameruner Region Nordwesten

Abkürzung